Folgende Schiffe der Royal Navy hießen bisher  HMS Erebus. Benannt waren sie nach Erebos, dem griechischen Gott des Hades.

 Die erste HMS Erebus war ein 1807 vom Stapel gelaufener Brander. In den Folgejahren wurde das Schiff mehrfach umgebaut, u. a. zu einem Raketenschiff, und war mit 18 bis 24 Kanonen ausgestattet. 1819 wurde es verkauft.
 Die zweite HMS Erebus war eine Bombarde mit 14 Geschützen, die 1826 vom Stapel lief. Gemeinsam mit der HMS Terror war sie an der von James Clark Ross von 1839 bis 1843 durchgeführten Expedition in die Antarktis beteiligt. Beide Schiffe wurden 1844 auf Dampfantrieb umgebaut und nahmen ab 1845 an der Arktis-Expedition unter John Franklin teil. 1848 wurden sie nahe King William Island von Packeis umschlossen aufgegeben. Das Wrack wurde 2014 entdeckt.
 Die dritte HMS Erebus lief 1856 vom Stapel und war eine Schwimmende Batterie. Sie wurde 1884 verkauft
 Die vierte HMS Erebus lief 1864 als HMS Invincible vom Stapel. Das Schiff gehörte zur Audacious-Klasse und erhielt 1904 den Namen HMS Erebus. Nach einer weiteren Umbenennung in HMS Fisgard II im Jahr 1906 sank das Schiff am 17. September 1914.
 Die fünfte HMS Erebus war ein Monitor und Typschiff der nach ihm benannten Erebus-Klasse. Das Schiff lief 1916 vom Stapel und wurde 1947 abgewrackt.

Anmerkung

Literatur 
 

Erebus